Baimiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baimiao (socken i Kina, Anhui), 
 Baimiao (socken i Kina, Henan), 
 Baimiao (socken i Kina, Sichuan, lat 31,97, long 107,02), 
 Baimiao (socken i Kina, Sichuan, lat 30,54, long 106,37), 

Robotskapade Kinaförgreningar